Plisnier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Plisnier (1896–1952), belgischer Schriftsteller und Politiker
 Oscar Plisnier (1885–1952), belgischer Verwaltungsbeamter